Bogart může být:

příjmení
 Keith Bogart – americký herec
 Humphrey Bogart (1899–1957) – americký herec
 Neil Bogart (1943–1982) – manažer, zakladatel vydavatelství Casablanca Records

místopis
 Bogart (Georgie) – město v Georgii
 Bogart (Ohio) – nezačleněná vesnice v Ohiu

Rozcestníky - příjmení